Bürgermeisterei Irsch steht für:
 Bürgermeisterei Irsch (Kreis Saarburg), Bürgermeisterei im damaligen Kreis Saarburg mit Sitz in Irsch (bei Saarburg), heutiges Rheinland-Pfalz
 Bürgermeisterei Irsch (Landkreis Trier), Bürgermeisterei im damaligen Landkreis Trier mit Sitz in Trier-Irsch, heutiges Rheinland-Pfalz